

Codici 
 EAF – codice vettore ICAO di European Aviation Air Charter

Sigle 
 EAF – sigla internazionale dell'Al-Quwwat al-Jawwiya al-Misriyya (Egyptian Air Force), القوات الجوية المصرية, l'aeronautica militare dell'Egitto
 Electric arc furnace – forno elettrico ad arco, utilizzato in metallurgia
 Ente autonomo del Flumendosa